Вільне́в-ле-Сабло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 22 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 451 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1283,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-ле-Саблон на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ле-Саблон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-ле-Саблон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ле-Саблон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-ле-Саблон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза